Varduva kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Žemaičių Kalvarija (ort i Litauen), 
 Varduva (vattendrag i Litauen), 

Robotskapade Litauenförgreningar